Die Fußball-Bezirksliga Cottbus 1958 war die siebte Spielzeit der Fußball-Bezirksliga Cottbus des Deutschen Fußball-Verbandes. Erneut wurde die diesjährige Bezirksliga Cottbus nach sowjetischem Vorbild in einem Kalenderjahr im Rundenturnier ausgetragen. Da die II. DDR-Liga in dieser Spielzeit erweitert wurde, verringerte sich die Anzahl der Mannschaften in der Bezirksliga auf 12. Die BSG Aktivist Welzow setzte sich mit fünf Punkten vor der BSG Lokomotive Falkenberg durch und stieg dadurch in die II. DDR-Liga auf. Die BSG Chemie Weißwasser und der Liganeuling BSG Einheit Forst stiegen in die Bezirksklasse Cottbus ab, im Gegenzug stiegen die BSG Fortschritt Cottbus, die BSG Chemie Hosena und die BSG Motor Finsterwalde-Süd zur kommenden Saison in die Bezirksliga auf.

Abschlusstabelle 

|}

Quellen 
 Fußball-Bezirksliga Cottbus 1958 bei vfl-nauen.de

Fußball-Bezirksliga Cottbus
Fußballsaison 1958